Дејвис има више значења:
 Округ Дејвис (Јута), је округ у америчкој савезној држави Јута
 Округ Дејвис (Ајова), је округ у америчкој савезној држави Ајова
 Дејвис (Северна Каролина), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Дејвис (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија
 Дејвис (Јужна Дакота), град је у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Дејвис (Западна Вирџинија), град је у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Дејвис (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Дејвис (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома

Особе 
 Џеферсон Дејвис
 Џо Дејвис, енглески професионални играч снукера и енглеског билијара
 Џон Дејвис, енглески поморац и истраживач
 Џонатан Дејвис, певач групе Корн
 Бен Дејвис,
 Барон Дејвис, амерички кошаркаш
 Ентони Дејвис, амерички кошаркаш
 Пол Дејвис, амерички кошаркаш
 Лора Дејвис, енглеска играчица голфа
 Меган Дејвис, абориџинска активисткиња и адвокат за људска права
 Стјуарт Дејвис, амерички сликар
 Бети Дејвис, америчка глумица